Stereonychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Christian Wilhelm Ludwig Eduard Suffrian 1854. Stereonychus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Stereonychus